The American bezeichnet:

 The American (1927), US-amerikanischer Film von J. Stuart Blackton
 The American (1998), US-amerikanisch-britischer Film von Paul Unwin
 The American (2010), US-amerikanischer Film von Anton Corbijn